japán szertornász, hétszeres olimpiai érmes (három arany, négy ezüst), tízszeres világbajnok (egyéni összetett, csapat, talaj, korlát, nyújtó), az egyik legnagyobb tornászként tartják számon. Az International Gymnast Magazine szerint Ucsimura „a hihetetlen nehézségi fokozatot kombinálja páratlan következetességgel és nem mindennapi eleganciával”. A 2016-os olimpián szerzett egyéni összetett aranyával 44 év óta az első férfi tornász, aki két egymást követő olimpián is győzni tudott.

Élete és pályafutása
Ucsimura tornász családba született, szülei és húga, Haruhi is tornászok; háromévesen kezdte a sportágat. 15 éves volt, amikor Tokióba ment, hogy Cukahara Naoja tanítványa legyen.

2012-ben megnősült, két lánya van, akik 2013-ban, illetve 2015-ben születtek. Állítása szerint akkor tanítaná őket tornára, ha fiúk lennének, mert „nem ért a női tornához” és sokkal nehezebbnek is tartja. Egyszer eszik egy nap, mert úgy érzi, tele gyomorral nem tud edzeni, és nem szereti a zöldségféléket.

Versenyzői eredményei 
Ucsimura kénytelen volt feladni a 2017-es világbajnokságot a selejtező során elszenvedett bokasérülés miatt.

 DNC: nem versenyzett
 WD: visszalépett
 R1: első számú tartalékversenyző

Jegyzetek  

Élő személyek
1989-ben született személyek
Japán tornászok
Olimpiai bajnokok (torna)
Olimpiai bajnokok (2012)
Japán olimpiai bajnokok
Japán olimpiai ezüstérmesek
Olimpiai bajnokok (2016)
Világbajnokok (torna)